Андро (Андрей Александрович) Кобаладзе (15 марта 1920, Перета — 1984, Тбилиси) — грузинский советский киноактёр, заслуженный артист Грузинской ССР (1958).

Биография 
Родился 15 марта 1920 года в селе Перета, Ванский район, Грузинская Республика. 

В 1941 году закончил Тбилисский театральный институт. 

В 1938-1941 и 1945-1948 работал актером в Тбилисском театре имени Шота Руставели, в 1941-1945 в Кутаисском театре имени Ладо Месхишвили. С 1948 и до смерти работал в Государственном академическом драмтеатре им. Котэ Марджанишвили и на студии «Грузия-фильм». Известен главным образом как постоянный исполнитель роли Сталина в советских исторических фильмах (16 раз за 1940-1982 гг). 

Заслуженный артист Грузинской ССР (18.04.1958). 

Ушёл из жизни в 1984 году.	

Сын – Коба Андреевич Кобаладзе, живет в Тбилиси.

Роли в кино

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Кино-театр.ру 
 Биография на сайте Киносозвездие